est le troisième album du groupe suédois First Aid Kit, sorti en 2014 et composé de 10 titres.

Titres

Critique

Notes et références 

Album musical sorti en 2014
Album publié par Columbia Records
Album de musique suédois